Warpechowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jolanta Warpechowski (* 1947), österreichische Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Zbigniew Warpechowski (* 1938), polnischer Performance-, Konzeptkünstler und Szenenbildner